Voroneț ist der Name 
 eines Ortes in Rumänien, siehe Voroneț (Suceava)
 eines Klosters in Rumänien, siehe Kloster Voroneț